Das Empfangsgebäude Bahnhof Blumenthal befindet sich in Bremen, Stadtteil Blumenthal, Landrat-Christians-Straße 86. Der Bahnhof wurde 1888 gebaut. 

Das Gebäude steht seit 2021 unter Bremer Denkmalschutz.

Geschichte 
Die bis zum 1. November 1939 selbständige preußische Gemeinde Blumenthal erlebte durch die 1883 gegründete Bremer Woll-Kämmerei (BWK) einen wirtschaftlichen Aufschwung, wodurch die Anzahl der Einwohner stark zunahm. Das Empfangsgebäude des Bahnhofs Blumenthal wurde 1888 im Auftrag der Farge-Vegesacker Eisenbahn in der Epoche des Historismus errichtet. Im selben Jahr wurde die Bahnstrecke Bremen-Farge–Bremen-Vegesack eröffnet, für die der Bahnhof Blumenthal ein wichtiger Verkehrsknoten war.

1928 wurde das Gebäude erweitert.

2020/21 wurden die Nebengebäude abgerissen und das Gelände neu bebaut.

Einzelnachweise

Literatur 
 Nils Aschenbeck: Bremen-Nord aus der Luft. Aschenbeck und Holstein: Delmenhorst 2002

Bauwerk des Historismus in Bremen
Baudenkmal in Bremen
Backsteinbauwerk des Historismus
Erbaut in den 1880er Jahren
Blumenthal (Bremen)
Blumenthal Empfangsgebaude
Blumenthal Empfangsgebaude